Но́вые времена́:

 «Новые времена» — политическая партия в Армении, лидером которой является Арам Карапетян.
 «Новые времена» — французский литературно-политический журнал, основанный Жаном-Полем Сартром.

 Фильмы:
 «Новые времена» — фильм, 1936 год, США
 «Новые времена» — фильм, 1971 год, Индия
 «Новые времена» — телесериал, Бразилия, 2010 год

См. также 
 Новое время (значения)
 Новые времена на улице Поперечной
 Modern Times